Bausch & Lomb Championships 2008 в одиночном разряде проводился в 29-й раз. В основной сетке было 56 теннисисток, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё восемь — прошли через квалификацию.

Мария Шарапова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Татьяна Головин — не защищала свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Мария Шарапова (Титул)
  Анна Чакветадзе  (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Динара Сафина (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Агнеш Савай ''(Четвертьфинал)

<li> Сибиль Баммер (Второй раунд)
<li> Алёна Бондаренко (Четвертьфинал)
<li> Амели Моресмо (Четвертьфинал)
<li> Катарина Среботник (Третий раунд)
<li> Виржини Раззано (Четвертьфинал)
<li> Виктория Азаренко (Второй раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
<li> Линдсей Дэвенпорт (Полуфинал, отказ)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Bausch & Lomb Championships 2008